Jerzy Pomianowski ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Pomianowski (Schriftsteller) (1921–2016), polnischer Schriftsteller 
 Jerzy Pomianowski (Diplomat) (* 1960), polnischer Diplomat